

Codici 
 H8 – codice vettore IATA di Dalavia Far East Airways

Informatica 
 H8 o Hibernate – soluzione Object-relational mapping per java
 H8 – famiglia di microcontroller sviluppati dalla Hitachi Semiconductors (in seguito Renesas Technology) usati da Lenovo/IBM nei loro notebook ThinkPad o nella linea di giochi LEGO Mindstorms.

Altro 
 H8 – abbreviazione della parola inglese hate (odio)